Прелю́дия полово́го а́кта, также предвари́тельные любо́вные ла́ски, — акт  непосредственно перед коитусом. Наблюдается как у людей, так и у большинства птиц и млекопитающих. Определение предварительных ласк «гибкое», некоторые авторы включают в прелюдию стриптиз и раздевание партнёра, ролевые игры, БДСМ.

Методы 
Подход к прелюдии сильно зависит от местных традиций — например, в Микронезии понпейцы и тробрианцы уделяют этому занятию буквально часы, а лепча в Сиккиме совсем не ласкают своего партнёра.

Техника ласк тоже сильно варьируется; результаты исследований по всему миру показывают, что в среднем используются следующие методы (в порядке убывания общемировой популярности):
  по всему телу;
 поцелуи в губы — второй по популярности приём, но далеко не такой распространённый, как первый;
 ласкание женской груди;
 касание женских внешних половых органов;
 оральная стимуляция женской груди;
 ласки полового члена;
 фелляция;
 куннилингус;
 анилингус;
 причинение боли.

Цели 
Прелюдия увеличивает половое возбуждение и отклик партнёра, увеличивает длительность периода перед оргазмом. У мужчин оргазм часто наступает быстрее, чем у женщин, и прелюдия позволяет женщине достичь равного с мужчиной возбуждения перед фрикциями, поэтому прелюдии распространены в культурах, ценящих достижение оргазма женщиной. Например, в викторианскую эпоху женский оргазм обычно не рассматривался как цель полового акта, и на прелюдию в англосаксонском мире стали обращать внимание лишь на рубеже XIX—XX веков.

Многие женщины не в состоянии достичь оргазма без предварительных ласк, так что первоначально было принято считать, что прелюдия нужна исключительно женщине, а мужской оргазм достигается быстро и просто. Однако уже в 1920—1930 годы специалисты стали рекомендовать прелюдию как средство увеличения интенсивности оргазма для мужчины и улучшения отношений пары. Тем не менее, отчёты Кинси показали, что мужчины без высшего образования в США в 1940—1950-х годах минимизировали предварительные ласки, а мужчины, не закончившие среднюю школу, и вовсе стремились максимально быстро достичь оргазма сами. Однако, пары с законченным высшим образованием уже уделяли прелюдии от 5 до 15 минут.

Примечания

Литература 

 Maureen Lauder. Foreplay  // Encyclopedia of Sex and Gender.
 D’Emilio, John, and Estelle B. Freedman. Intimate Matters: A History of Sexuality in America. 2nd edition. Chicago: University of Chicago Press. 1997.
 Hunt, Morton. Sexual Behavior in the 1970s. Chicago: Playboy Press. 1974.
 Janus, Samuel S., and Cynthia L. Janus. The Janus Report on Sexual Behavior. New York: John Wiley & Sons. 1993.
 Kahn, Sandra S., and Jean Davis. The Kahn Report on Sexual Preferences. New York: St. Martin’s Press. 1981.
 Kinsey, Alfred C., et al. Sexual Behavior in the Human Male. Philadelphia: W. B. Saunders. 1948.
 Kinsey, Alfred C., et al. Sexual Behavior in the Human Female. Philadelphia: W. B. Saunders. 1953.
 S. Andrea Miller, E. Sandra Byers. Actual and Desired Duration of Foreplay and Intercourse: Discordance and Misperceptions within Heterosexual Couples  // The Journal of Sex Research 41, no. 3 (2004): 301-09.

Сексуальные практики